Stemonuraceae är en familj av järneksväxter. Stemonuraceae ingår i ordningen järneksordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Stemonuraceae 102 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Järneksordningen
Stemonuraceae